

События 
 Умерла мать Шекспира, урождённая Мэри Арден (1537—1608).
 Английский писатель Томас Кориат предпринял путешествие по Европе.
 Труппа Шекспира приобрела закрытый театр «Блэкфрайерс».

Книги 
 Французский поэт Матюрен Ренье, создал своё главное произведение — 16 сатир на французское общество.
 Франциск Сальский написал книгу «Введение в благочестивую жизнь».
 Напечатана книга «A Nest of Ninnies» Роберта Армина.
 Соломон Швайгер, издал в Нюрнберге книгу путешествий под названием «Newe Reyßbeschreibung auß Teutschland nach Constantinopel».
 Опубликовано сочинение Томаса Мидлтона, английского поэта и драматурга «Как надуть старика» (A Trick to Catch the Old One).

Пьесы 
 Напечатана пьеса Шекспира «Король Лир».
 Шекспиром создана пьеса «Перикл».
 Джон Флетчер в соавторстве с Фрэнсисом Бомонтом создал пьесу «Месть Купидона» (Cupid’s Revenge).

Родились 
 6 февраля — Антониу Виейра, португальский и бразильский миссионер, писатель (умер в 1697).
 12 февраля — Даниэлло Бартоли, итальянский иезуит, прозаик, входит в число классических итальянских писателей. Один из ведущих писателей эпохи барокко (умер в 1685).
 20 августа — Луи Жакоб де Сен-Шарль, французский монах, библиофил, библиотекарь нескольких частных библиотек. Основоположник французской национальной библиографии (умер в 1670).
 23 ноября — Франсишку Мануэл де Мелу, португальский писатель, поэт. Считается классиком португальской мемуаристки (умер в 1666).
 8 декабря — Вендела Шютте, шведская писательница и поэтесса (умерла в 1629).
 9 декабря — Джон Мильтон, английский поэт, автор политических памфлетов и религиозных трактатов (умер в 1674).
 Анджей Вишоватый, польский философ, писатель-полемист, поэт, издатель (умер в 1678).
 Иван Иванишевич, хорватский религиозный поэт (умер в 1665).
 Инаятуллах Канбу, писатель эпохи империи Великих Моголов. Писал на персидском языке (умер в 1671).
 Тукарам, индуистский поэт-сант, писавший на языке маратхи (умер в 1650).
 Рамдас, индуистский маратхский святой и поэт (умер в 1681).
 Целе Нацог Рангдрол, тибетский поэт.

Умерли 
 8 января — Гвидобальдо Бонарелли делла Ровере, итальянский поэт (родился в 1563).
 16 февраля — Никола Рапен, французский поэт, один из авторов знаменитой «Менипповой сатиры» (родился в 1535).
 19 апреля — Томас Сэквилл, 1-й граф Дорсет, английский государственный деятель, юрист, драматург и поэт эпохи Ренессанса (родился в 1536).
 19 июня — Альберико Джентили, итальянский юрист, автор трудов в области права (родился в 1522).
 21 октября — Юнас Петри Клинт, шведский хронист, автор работ по истории.
 29 декабря — Мартин Шаллинг, немецкий поэт (родился в 1532).
 Педро де Агуадо, испанский историк, этнограф, священник, автор «Исторического Сборника» о завоевании Южной Америки (родился в 1513).
 Мигель Бальбоа Кабельо, испанский священник и хронист, автор произведения Miscelánea Antártica (Южный Альманах). Писатель золотого века испанской литературы (родился в 1535).
 Никола де Монтрё, французский писатель, поэт, драматург, переводчик.

Все хронологические списки